Caradja kan som auktorsförkortning betyda:

 Aristide Caradja
 Aristides von Caradja

Robotskapade auktorsförkortningar